Abussos est le cinquième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Quatre des enfants des dieux fondateurs commencent à découvrir leurs fantastiques pouvoirs, mais aussi leur bouleversant destin. Rejetés par leurs proches, Nashoba (Onyx) et Napashni (Napalhuaca) devront alors se créer une nouvelle vie répondant davantage à leur nature...

Désirant plus que tout au monde retrouver son défunt fils Nemeroff, Onyx se livre à un rituel interdit de nécromancie destiné à le ramené des grandes plaines de lumière sans savoir ainsi qu'il provoquera la colère du ciel...

Le monde des dieux est profondément ébranlé lorsque le portail des disparus est arraché de ses gonds et que deux entités célestes en sont extraites.Cette transgression de la loi divine d'Abussos oblige ce dernier à enquêter afin de trouver le coupable pour le punir, mais de quelle façon s'y prendra-t-il ?

Liens externes 
 La fiche du roman sur le site officiel

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2012
2012 en fantasy